Bukit Beruang steht für:

 Siedlungsgebiet in Brunei
 Bukit Beruang (Telisai), Ort in Brunei
 Bukit Beruang (Malacca), Ort in Malaysia